IXU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Chikkalthana, Aurangabad (Maharashtra), India